A Greve Fodbold egy dán labdarúgócsapat. A klubot 1935-ben alapították Greve IF néven, székhelye Greve városa. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Külső hivatkozások

 Hivatalos weboldal

Dán labdarúgócsapatok
1935-ben alapított labdarúgócsapatok